Der Begriff veränderlich steht für:
 die Tatsache oder Möglichkeit, dass ein Objekt seinen Zustand ändert – siehe Veränderung
 eine mathematische oder physikalische Größe, die verschiedene Werte annehmen kann – siehe Variable und Parameter (Mathematik)
 einen Stern, der seine Helligkeit ändert – siehe Veränderlicher Stern
 eine unsichere Wetterlage, die keine exakte Prognose erlaubt.